Касабла́нка ( — дом +  — белый):

 Касабланка — город в Марокко.
 Касабланка — город в Чили.
 Касабланка — населённый пункт в Уругвае, департамент Пайсанду.
 «Касабланка» — фильм 1942 года режиссёра Майкла Кёртиса.
 Касабланка — тип эскортных авианосцев ВМС США.
 «Касабланка» — песня певицы Джессики Джей с альбома Broken Hearted Woman (1994).

См. также 
 Касабланка — гнездо шпионов